Henryk Urbański (1895-1940), oficer intendentury Wojska Polskiego
 Henryk Urbański, podporucznik 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK
 Henryk Urbański, podpułkownik Wojska Polskiego
 Henryk Urbański, założyciel zalążka Browaru Cornelius
 Henryk Urbański, absolwent Szkoły Podchorążych Saperów w Riazaniu